Никола́й Алексе́ев:
 
 
 Алексеев, Николай Борисович (1912—1984) — советский дипломат.
 Алексеев, Николай Валентинович (1942—1996) — советский и российский актёр.
 
 Алексеев, Николай Геннадиевич (род. 1956) — российский дирижёр.
 Алексеев, Николай Григорьевич (род. 1920) — советский и российский специалист в области библиотековедения и информатики в библиотечном деле.
 Алексеев, Николай Дмитриевич (1922—?) — советский футболист.
 
 Алексеев, Николай Кузьмич (1886—1956) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Алексеев, Николай Леонтьевич (1927—1987) — комбайнёр Тарутинской МТС, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Алексеев, Николай Павлович (1929—1983) — актёр, ректор Школы-студии МХАТ.
 Алексеев, Николай Сергеевич (1914—1992) — советский юрист.
 Алексеев, Николай Степанович (1789—1854) — русский офицер, приятель Пушкина.